En linguistique, une locution est une unité fonctionnelle du langage
 En théologie, les locutions mystiques sont les paroles adressées aux saints par le Christ.

Voir aussi 
 Liste des locutions latines